Владимир Белявский:
* Белявский, Владимир Анатольевич (род. 1969) — Герой России.
 Белявский, Владимир Иванович (род. 1962) — белорусский футболист и тренер.